On retrouve une place du Château dans plusieurs localités :

Schloßplatz (place du Château), à Wiesbaden.

Place du Château, à Lyon ;
 Place du Château, à Strasbourg.

Place du Château, à Varsovie.

Place du Château, à Lausanne.

Voir aussi 
 Place du Château-Rouge, dans le  de Paris ;
 Place du Château-d'Eau, ancien nom de la place de la République, à Paris.